«Крокодилушка» — российский короткометражный рисованный мультфильм 2000 года. В титрах записано: По стихотворению Льюиса Кэрролла в переводе Владимира Набокова. Фантазия на тему Жоржа Бизе «Кармен».

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 31.

Мультфильм участвовал в Тарусе-2001.

«Не всё то золото, что блестит»

Сюжет 
Мультфильм про крокодилушку и лягушонка.

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Татьяны Ильиной